Torre Vella puede hacer referencia a:
 Torre Vella (Ababuj), torre defensiva situada en el municipio turolense de Ababuj.
 Torre Vella (Alayor), torre medieval de planta rectangular que se encuentra en Alayor.
 Torre Vella (Badalona), torre de origen medieval de estilo gótico-renacentista de Badalona.
 Torre Vella (Salou), torre de defensa del siglo XVI en el municipio de Salou.
 Torre Vella (Torroella de Montgrí), urbanización del municipio de Torroella de Montgrí.
 Torre Vella de Cal Pons, edificio del siglo XIX, residencia de los dueños de Cal Pons, Puigreig.
 Torre Vella del Mas Galí, masía de Vic.